Вадим Глузман:
 Глузман, Вадим Исаакович (род. 1940) — доктор технических наук, лауреат Государственной премии СССР.
 Глузман, Вадим Михайлович (род. 1973) — израильский скрипач.